Ка́но () — город на севере Нигерии, административный центр штата Кано.

Население — 3 848 885 жителей. Второй по населению город страны после Лагоса.

Большинство жителей относятся к народу хауса, почти 100 % населения понимают хауса. После введения шариата в штате в 2000 году многие христиане покинули город. 21 января 2012 года в Кано была осуществлена серия терактов: смертники на мотороллерах подорвали себя около четырёх полицейских участков. Ответственность за взрывы, в результате которых погибло не менее 215 человек, взяла на себя радикальная мусульманская организация «Боко харам».

Этимология 
Город известен с IX века как торговый центр, был главным городом ; название по имени основателя города, легендарного героя-властителя или кузнеца.

Климат

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Города-миллионеры Нигерии